Eminence (banda) - Uma banda brasileira, de Belo Horizonte, do gênero Metalcore

Lugares 
 Eminence (Missouri) - Uma cidade localizada no estado americano de Missouri
 Eminence (Kentucky) - Uma cidade localizada no estado americano de Kentucky

Desambiguação